BiH:
 Karačići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Karačići (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Vidi i:
 Karačić, naselje u općini Zavidovići